Суперкубок Латвії з футболу 2013  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 березня 2013 року між чемпіоном Латвії Даугава та володарем кубка Латвії Сконто.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2013
Латвія